Baskila – pozycja konia
 Baskila – element broni